Cronenberg est un terme pouvant désigner:

Patronyme 

Carl-Julius Cronenberg (1962-), entrepreneur et homme politique allemand
David Cronenberg (né en 1943), acteur et réalisateur canadien
Denise Cronenberg, sœur du précédent, costumière canadienne

Toponyme

Cronenberg, municipalité de l'arrondissement de Kusel, Rhénanie-Palatinat
 Cronenberg, quartier de Wuppertal, Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Cronenberg, anciennes voueries qui comprenaient Guénange, Guélange, Blettange et Landrevange.

Voir aussi

Kronenburg 
Patronyme juif